En Pologne, Goździków peut désigner : 

 Goździków, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Goździków, village de la voïvodie de Mazovie.